Saint-Romain eller Saint Romain kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Romain, Charente, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Romain, Côte-d'Or, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Romain, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Romain, Vienne, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Romain-au-Mont-d'Or, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Romain-d'Ay, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Romain-de-Benet, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Romain-de-Colbosc, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Romain-de-Jalionas, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Romain-de-Lerps, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Romain-de-Monpazier, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Romain-de-Popey, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Romain-de-Surieu, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Romain-d'Urfé, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Romain-en-Gal, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Romain-en-Gier, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Romain-en-Jarez, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Romain-en-Viennois, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Romain-et-Saint-Clément, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Romain-Lachalm, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Romain-la-Motte, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Romain-la-Virvée, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Romain-le-Noble, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Romain-le-Puy, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Romain-les-Atheux, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Romain-sous-Gourdon, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Romain-sous-Versigny, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Romain-sur-Cher, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire,

Kanada 

 Saint-Romain (kommun), Québec, Estrie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar